200 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 6 grudnia.

Złoty medal zdobył reprezentant Republiki Południowej Afryki, Chad le Clos, uzyskawszy w finale czas 1:48,76 (tylko 0,2 s słabszy od rekordu świata). Wicemistrzem świata został Amerykanin Tom Shields (1:49,50). Brąz wywalczył Daiya Seto z Japonii (1:49,97).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:49 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 19:10 czasu lokalnego.

Przypisy 

M